Thalheim kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Dziurdziewo, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat nidzicki,

Schweiz 

 Thalheim an der Thur, ort och kommun, kantonen Zürich, 
 Thalheim, Aargau, ort och kommun, kantonen Aargau,

Tyskland 

 Thalheim, Bitterfeld-Wolfen – ort, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, 
 Thalheim, Sachsen, 
 Talheim, Heilbronn – en kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Talheim, Tuttlingen – en kommun i Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Freiburg Region

Österrike 

 Thalheim bei Wels, Oberösterreich, Wels-Land, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar